Шон Уильям Карлин (; ) — австралийский легкоатлет, специалист по метанию молота. Выступал за сборную Австралии по лёгкой атлетике в 1986—1996 годах, двукратный чемпион Игр Содружества, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Шон Карлин родился 29 ноября 1967 года в городе Аделаида, Южная Австралия.

Некоторое время проживал в Англии, представлял легкоатлетический клуб из Солсбери.

Впервые заявил о себе на международной арене в сезоне 1986 года, когда вошёл в состав австралийской национальной сборной и выступил на юниорском мировом первенстве в Афинах, где занял в метании молота седьмое место.

В 1990 году побывал на Играх Содружества в Окленде, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в метании молота.

В 1991 году стал одиннадцатым на летней Универсиаде в Шеффилде и девятым на чемпионате мира в Токио.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Метнул молот на 76,12 метра, расположившись с этим результатом на восьмой строке итогового протокола.

После барселонской Олимпиады Карлин остался в составе легкоатлетической команды Австралии на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1994 году он одержал победу на Играх Содружества в Виктории, стал шестым на Кубке мира в Лондоне, установил свой личный рекорд на соревнованиях в Аделаиде — 77,58 метра.

В 1995 году занял 14-е место на чемпионате мира в Гётеборге.

Находясь в числе лидеров австралийской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1996 года в Атланте — на сей раз показал в метании молота результат 73,32 метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финальную стадию соревнований.

Впоследствии работал учителем в частной школе в Южной Австралии, являлся сотрудником Федерации лёгкой атлетики Австралии.

Примечания 

Метатели молота Австралии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике